Perimele bezeichnet folgende Gestalten aus der griechischen Mythologie:

Perimele (Tochter des Hippodamas)
Perimele (Tochter des Admetus)
Perimele (Tochter des Amythaon)